Heracleum redolens är en flockblommig växtart som beskrevs av Claude Thomas Alexis Jordan. Heracleum redolens ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
redolens